Il signore delle mosche – romanzo di William Golding
 Il signore delle mosche – film del 1963 di Peter Brook
 Il signore delle mosche – film del 1990 di Harry Hook
 Il signore delle mosche – quinto episodio della nona stagione di X-Files
 Signore delle mosche – soprannome di Beelzebub
 Signore delle mosche – Personaggio antagonista dell'anime e manga Boku No Hero Accademia